Les Euarchontoglires sont un clade de mammifères placentaires que des analyses phylogénétiques relativement récentes ont fait découvrir. L'appartenance à ce clade est définie par un motif déterminé de marqueurs génétiques de type rétrotransposon contenus dans l'ADN de l'espèce.

Les phylogénies moléculaires, fondées sur toute une variété de gènes nucléaires et mitochondriaux, confirment ce clade.

Taxinomie 
Il regroupe les taxons des rongeurs, lapins, lièvres… avec celui des toupayes, des primates et des lémurs volants : Glires et Euarchonta.

Les Euarchontoglires se sont certainement différenciés du groupe frère des Laurasiatheria il y a environ 85 à 95 Ma durant le Crétacé. Cette hypothèse satisfait aussi bien les conclusions de la recherche génétique que celles de la paléontologie.

arbre phylogénétique 
 --o Euarchontoglires
   |--o Glires
   |  |--o Rodentia
   |  `--o Lagomorpha
   `--o Euarchonta
      |--o Scandentia
      |--o Dermoptera
      `--o
         |--o Plesiadapiformes (éteints ; considérés comme paraphylétiques)
         `--o Primates

ou (depuis 2020) :

Il remplace le groupe des Archontes, en excluant le groupe des Chiroptera, désormais des laurasiathériens, et en incluant celui des Glires. Les Macroscelidea, autrefois considérés comme proches des Glires par leur morphologie, sont quant à eux rattachés aux Afrotheria.

Liste des ordres

Publication originale

Voir aussi

Articles connexes 
 Mammalia (classification phylogénétique)

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 Placental mammal diversification and the Cretaceous-Tertiary boundary

Notes et références 

Super-ordre de tétrapodes (nom scientifique)
Mammifère (nom scientifique)